Charles Galloway ist der Name folgender Personen:

* Charles Galloway (Jazzmusiker) (um 1860–1916), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Charles Galloway (Organist) (1871–1931), US-amerikanischer Organist
 Charles Betts Galloway (1849–1909), US-amerikanischer Bischof